Пять кораблей Королевского флота назывались HMS Venturer.

 HMS Venturer — 14-пушечный куттер закуплен в 1787, назван HMS Ranger. Захвачен французами в 1794, отбит в 1797, ненадолго захвачен снова и окончательно отбит. Повторно введен в строй как HMS Venturer; продан в 1803.
 HMS Venturer (1807) — 10-пушечная шхуна, бывшая французская Nouvelle Enterprise. Захвачена HMS Nimrod в 1807. Переименована в HMS Theodocia в 1812; продана в 1814.
 HMS Venturer (P68) — подводная лодка типа U. Спущена на воду в 1943, передана ВМС Норвегии в 1946. Переименована HNoMS Utstein; отправлена на слом в 1964.
 Название HMS Venturer присваивалось трем тендерам дивизиона HMS Flying Fox, Королевского военно-морского резерва в Бристоле:
 Катерный тральщик 261 был HMS Venturer с 1948 по 1956.
 HMS Buttington был HMS Venturer в 1962.
 HMS Hodgeston был HMS Venturer с 1961 по 1975.
 HMS Venturer (1978) — переоборудованный тральщик, спущен на воду в 1972 как рыболовный траулер Suffolk Harvester. Переоборудован для службы в дивизионе Северн Королевского военно-морского резерва в 1978; возвращен владельцу в 1983, и переоборудован в судно обеспечения нефтепромыслов.